David Lee (basquetbolista) (n. 1983), jugador estatunidenc de bàsquet que milita als Boston Celtics de l'NBA 
 David Lee (polític) (n. 1949), polític xinès
 David Morris Lee (n. 1931), físic i professor universitari estatunidenc
 David Lee (enginyer de so australià) (n. 1958)